Коринна Мун Бладгуд (; род. 20 сентября 1975) — американская актриса и модель, известная по своей роли лейтенанта Блэр Уильямс в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель».

Биография 
Коринна Мун Бладгуд родилась в Анахайме (штат Калифорния) в смешанной семье: её отец голландского и ирландского происхождения, а мать — корейского.

Начала карьеру актрисы в 2002 году с роли в сериале «Журнал мод».

С августа 2011 года Мун замужем за клипмейкером . У супругов есть двое детей — дочь Пеппер Холл (род. 15 декабря 2012) и сын Арчи Холл (род. 19 декабря 2015).

Фильмография

Награды и номинации 
 2009 — номинация на премию «Scream» в категории «Лучшая актриса» («Терминатор: Да придёт спаситель»).
 2012 — премия «Сандэнс» в категории «Лучшая драматическая актриса» («Суррогат»).
 2013 — номинация на премию «Chlotrudis Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Суррогат»).
 2013 — номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучшая телеактриса» («Рухнувшие небеса»).

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США